Migasar kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Migasar (berg i Armenien, Ararat), 
 Migasar (berg i Armenien, Vajots Dzor), 

Robotskapade Armenienförgreningar